Jebali ist der Familienname folgender Personen:

 Hamadi Jebali (* 1949), tunesischer Ingenieur, Journalist und Politiker
 Issam Jebali (* 1991), tunesischer Fußballspieler